Ґльоґ — весняна гра в українців.
 Ґльоґ — гарячий напій з червоного вина з додаванням прянощів, поширений в період Різдва у Швеції, Фінляндії та Естонії.

Примітки